Гроб:
 Гроб — продолговатый ящик, в котором обычно хоронят в земле мёртвые тела.
 Гроб Господень — главная святыня христианского мира, гробница в скале.

Топоним 
 Гроб — город на западе Чешской Республики, в районе Теплице Устецкого края.

Фамилия 
 Гроб, Генри (1904—1974) — швейцарский шахматист, международный мастер.
 Гроб, Конрад (1828—1904) — швейцарский живописец и литограф.

Кино 
 «Гроб» — американский фильм ужасов, режиссёр Кипп Трайббл (2011).

Музыка 
 «ГрОб» — сокращённое название группы «Гражданская оборона» и связанный лейбл «ГрОб-рекордс».

См. также 
 
 Квартиры-гробы